LSD steht für:

 LSD (Lysergsäurediethylamid), ein Halluzinogen
 LSD (Musikgruppe), Band der Musiker Labrinth, Sia und Diplo
 Liberaler Studentenbund Deutschlands, ehemaliger Hochschulverband
 LSD-System (Libra, Solidus, Denarius), siehe Karolingisches Münzsystem
 Lumpy Skin Disease, eine Erkrankung bestimmter Wiederkäuer, siehe Lumpy-skin-Krankheit
 Lychener-, Schliemann- und Dunckerstraße, Viertel im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg, siehe Helmholtzkiez

Technik:
 Landing Ship/Dock, Schiffsklassifizierungen für Docklandungsschiffe
 Limited-slip differential, siehe Sperrdifferential
 Liquid Scintillation Detector, Flüssigszintillatordetektor, siehe Underground Neutrino Observatory
 Low self-discharge NiMH battery, abgekürzt LSD-NiMH, siehe NiMH-Akkumulator mit geringer Selbstentladung
 LSD Ornith, ein Segelflugzeug, siehe Rolladen Schneider LSD Ornith

L.S.D. steht für:
 L.S.D., Longbottom, Sykes & Dyson, britischer Automobilhersteller der 1920er-Jahre

LS-D steht für:
 LS-D, ISO-3166-2-Code des lesothischen Distrikts Berea

Siehe auch:

Abkürzung